La Eredivisie 2020-21 fue la sexagésima quinta edición de la Eredivisie, la primera división de fútbol de los Países Bajos, la cual inició en septiembre de 2020 y terminó en mayo de 2021. 

Debido a la pandemia de coronavirus no hubo descensos ni ascensos en la pasada temporada, ni campeón alguno, lo cual, mantendrán los equipos tan y como están en la temporada anterior.

Equipos participantes

Cambios de entrenadores

Clasificación

Evolución de la clasificación

Resultados

Estadísticas

Máximos goleadores 
Actualizado el 13 de mayo.

Máximos asistentes

Play-off para Liga Europa Conferencia de la UEFA 2021-22

Semifinales

Final

Play-off de ascenso-descenso 
Siete equipos, seis de la Eerste Divisie 2020-21 y uno de la Eredivisie, jugaron por un puesto en la Eredivisie 2021-22. Los seis equipos restantes jugaron en la Eerste Divisie 2021-22. El equipo con menor numeración o el equipo de la Eredivisie jugó de local.

Referencias

Véase también 
 Eerste Divisie 2020-21

Enlaces externos 
  

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021
Deporte en los Países Bajos en 2020
Deporte en los Países Bajos en 2021